

Герші — селище, штат Небраска
 Герші — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Компанії 
 The Hershey Company — один за найбільших і найвідоміших виробників шоколаду в США